Detta är en lista över alla 1837 spel som släppts för Nintendo DS och DSi.

Lista

Se även
Game Boy Advance
Game Boy Advance SP
Game Boy Micro
Nintendo DS

Referenser

 
Nintendo DS